Чарльз Фрэнсис Энел (;  — )) — американский предприниматель и писатель. Внёс вклад в развитие движения «Новое мышление», написав книгу «».

Личная жизнь и деловая карьера 
Семья Энела имела шведские корни, однако жила в Сицилии, Пруссии до того как эмигрировала в Канаду, а оттуда уже в США.

В St. Louis: History of the Fourth City, автор Уолтер Стивенс писал что «Чарльз Энел родился в Энн-Арборе (штат Мичиган), сын Хьюго и Эмелин (Фокс) Энел.» Он был четвёртым из шестерых ребёнком в семье. Согласно Стивенсу «Семья переехала в Сент-Луис (штат Миссури) когда Чарльз был еще ребёнком. Его первая работа была в качестве курьера в National Enameling & Stamping Company в Сент-Луисе, и он проработал на эту фирму с переменной производительностью в течение пятнадцати лет прежде чем нашел свой путь в жизни в качестве писателя и бизнесмена.»

В 1885 он женился на Истер Смит. У них был один сын и две дочери. В 1891 его жена умерла. В 1908 он женился второй раз. Его супругой стала Маргарет Николсон из Сент-Луиса, чей отец был У. Николсон.

Он был членом Республиканской партии, масоном и членом древнего арабского ордена присоединенным к St. Louis Keystone Lodge No.243, (A.F. & A.M.), а также поддерживал Миссурийский Атлетический клуб. Он был членом Pi Gamma Mu, членом совета колледжа Ордена розенкрейцеров, членом американской ассоциации гипнотизеров (American Suggestive Therapeutical) и членом научной лиги Америки. В течение своей жизни Энел заработал и получил несколько почётных академических степеней, включая hon. Ph.D., College National Electronic Institute; Metaphysics, Psy. D., College of Divine Metaphysics; and M.D., Universal College of Dupleix, Индия.

Энел умер в возрасте 83 лет 27 ноября 1949. Его прах похоронили в Сент-Луисе.

Влияние на других авторов 
В 1919 Наполеон Хилл написал Энелу благодарное письмо за его Систему «Мастер-ключ». В письме Хилл утверждал что «Мой нынешний успех и тот успех в моей работе в качестве президента Института Наполеона Хилла всецело сопряжен с законами приводимыми в Системе „Мастер-ключ“».

Эта же книга стала основным источником Ронды Берн при написании книги «Тайна» и её одноимённой экранизации.

Библиография 
 The Master Key System, 1912 (24 платных заочных урока по почте).
 The Master Key System Система, 1917 (книга).
 Mental Chemistry, 1922.
 The New Psychology , 1924.
 A Book About You, 1928 (также была переиздана с кратким названием «You»).
 The Amazing Secrets of the Yogi, 1937.
 другие издания книги
 The Master Key System in 24 Parts. by Charles F. Haanel, edited by Anthony R. Michalski 
 The Master Key System: 28 Part Complete Deluxe Edition. by Charles F. Haanel. Isthar Publishing (July 2007) 
 The Master Key System Large Font Edition. by Charles F. Haanel, edited by Andras M. Nagy 
 The Master Key System 2012 Centenary Edition. by Charles F. Haanel, edited by Helmar Rudolph 

 Посмертные компиляции с работами других авторов
 Master Key Arcana. (the 28-chapter version of The Master Key plus pieces by authors who influenced Haanel; illustrated with pictures of original Haanel books, pamphlets, and courses.) 2004
 How to Master Abundance and Prosperity: The Master Key System Decoded: An Executive Summary. by Prof. C. W. Haanel Mentz 
 The Master Key System in 24 Parts: Workbook Edition. by Charles F. Haanel and Donald Gordon Carty  
 The Master Key BrainCharger Premium Student Handbook. by Helmar Rudolph . 2011.

Переводы на русский язык 
 Энел Ч. Система «Мастер-ключ»: как получать от жизни всё, что вы хотите / пер. с англ. Д. Костиной. — М.: София, 2007. — 283 с. — (Сила мысли) ISBN 5-91250-054-3
 Энел Ч. Ментальная химия: наука исполнения желаний / пер. с англ. Н. Лебедевой. — М.: София, 2009. — 255 с. (Секрет успеха) ISBN 978-5-91250-992-6

Примечания 

Оккультисты
Писатели Нового мышления